Itamar Augusto Collaço (São Paulo, 17 de junho de 1958) é um contrabaixista, compositor brasileiro, e ex-integrante do grupo musical Zimbo Trio, do qual permaneceu por nove anos.

Ligações externas

Família Collaço
Compositores do estado de São Paulo
Contrabaixistas do estado de São Paulo
Músicos de música popular brasileira
Naturais da cidade de São Paulo